Фрэнсис Джозеф (; ) — Английский футболист, выступавший в качестве форварда во многих клубах Футбольной лиги, включая Уимблдон, Брентфорд, Рединг, Шеффилд Юнайтед, Кру Александра, Фулхэм, Барнет и Джиллингем, в период с 1980 по 1992 год. Он также проводил время, играя за пределами Великобритании, в том числе с Honka, JYP 77 и HJK Helsinki в Финляндии, Racing Ghent в Бельгии и Tampa Bay Rowdies в США. В конце концов он перешёл в футбол, не относящийся к лиге, играя за множество клубов, прежде чем стать тренером на уровне, не относящемся к лиге, в 1995 году.

Карьера

Карьера в лиге 
Джозеф начал свою профессиональную карьеру в «Уимблдоне» в 1980 году. Джозеф вышел на замену в домашней игре против «Дарлингтона», забив в дебютном для себя матче Футбольной лиги. Получив постоянное место в первой команде «Уимблдона», Джозеф был признан «Игроком года» по окончании своего первого сезона. После аренды в финских клубах «Хонка» и ЙЮП 77 Джозеф летом 1982 года переехал в «Брентфорд» за 40 000 фунтов стерлингов, забив 50 голов в течение первых двух сезонов на «Гриффин Парк». В сентябре 1984 года Фрэнсис получил перелом ноги. Однако уже во второй игре после возвращения у игрока случился рецидив травмы.

Карьера вне лиги 
После своего отъезда из Барнета Джозеф сменил ряд клубов в нелиговском футболе, включая Слау Таун,Уокинхэм-таун, Лезерхед, Далвич-Гамлет, Чертсей-таун, Уолтон-энд-Хершам и Чешам, прежде чем вернуться в Чертсей, чтобы стать тренером в ноябре 1995 года. Джозеф позже стал тренером Уилдстон, для которого он играл в подростковом возрасте.

Личная жизнь и смерть 
Джозеф был старшим братом футболиста Роджера Джозефа. Их мать была из Доминики.

Джозеф умер 18 ноября 2022 года в возрасте 62 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте historicaldons.com
 Профиль на сайте hugmansfootballers.com

Футболисты Англии
Игроки ФК «Уимблдон» (1889)
Игроки ФК «Хонка»
Игроки ФК «Йювяскюля»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК ХИК
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Бристоль Роверс»
Игроки ФК «Олдершот»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Джиллингем»
Игроки ФК «Кру Александра»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Тампа-Бэй Раудис»
Игроки ФК «Барнет»
Игроки ФК «Слау Таун»